Апори́я ( «безысходность, безвыходное положение») — это вымышленная, логически верная ситуация (высказывание, утверждение, суждение или вывод), которая не может существовать в реальности. Апоретическое (апорийное) суждение фиксирует несоответствие эмпирического факта и описывающей его теории. Апории известны со времён Сократа. Наибольшую известность получили апории Зенона из Элеи.

Следует различать апорию, антиномию, софизм и парадокс.

Антиномия, как правило, фиксирует логическое противоречие между двумя теоретическими суждениями в тезисно-антитезисной форме (наиболее известны антиномии Иммануила Канта).

Софизм при поверхностном рассмотрении кажется истинным, но фактически является ложным высказыванием, уловкой.

Парадокс, в отличие от апории, является ситуацией (высказыванием, утверждением, суждением или выводом), которая может существовать в реальности, но не имеет строго логического объяснения. Парадоксальные ситуации возникают тогда, когда друг другу противоречат либо два эмпирических факта, либо эмпирический факт и некоторое теоретическое суждение.

Апории Зенона 

Современники упоминали 40 апорий Зенона, до нас дошли 9, из них наиболее известны 4, обсуждаемые у Аристотеля:
 «Ахиллес и черепаха»
 «Дихотомия»
 «Летящая стрела»
 «Стадион»

Апории Евбулида 

 Парадокс лжеца
 «Сорит» или «Куча»
 «Плешивый» или «Лысый»

См. также 

 Антиномия
 Парадокс
 Софизм

Примечания

Литература

Ссылки 
 Руслан Хазарзар, Апории Зенона
 
 

Античная философия
Парадоксы
Греческие философские термины